Beinn Dearg kan syfta på följande:

Storbritannien 

 Beinn Dearg (Ullapool), berg i Highland, Skottland, 
 Beinn Dearg (Fannichs), berg i Highland, Skottland, 
 Beinn Dearg (Torridon), berg i Highland, Skottland, 
 Beinn Dearg (Perth and Kinross), berg, Skottland,